z:S-z:S-t
Sešešet, skraćeno zvana Seš, bila je majka faraona Tetija, prvog vladara 6. egipatske dinastije. On je naslijedio Unasa, zadnjeg vladara 5. dinastije. 

Nije poznato tko je bio Sešešetin muž. Ona sama nikad nije bila kraljica. Imala je naslov "kraljeva majka", ali ne i "kraljeva žena", jer nikada nije bila supruga faraona. Posjedovala je vlastita imanja. U papirusu Ebers spomenuta je kao Tetijeva majka.

Teti je toliko volio svoju majku da je svoje brojne kćeri nazvao po njoj.

2008. arheolozi su pronašli piramidu za koju se vjeruje da pripada Sešešet. U njoj je pronađena mumija, ali nema dokaza da je to doista Sešešet.

Obiteljsko stablo 

 

Drevne Egipćanke
Peta dinastija drevnog Egipta